Västsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västsjöarna Krapa (Undersåkers socken, Jämtland, 701247-135385), Krapa sjö i Åre kommun, 
Västsjöarna Krapa (Undersåkers socken, Jämtland, 701282-135341), Krapa sjö i Åre kommun, 
Västsjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (80,7 ha)
Västsjön, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun,  (15,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn